Васи́лий Гончаро́в: Гончаров, Василий Алексеевич (1914—позже 1948) — тракторист, Герой Социалистического Труда.
 Гончаров, Василий Владимирович (известен как Вася Обломов; род. 1984) — российский музыкант, поэт, певец и композитор, музыкальный продюсер.
 Гончаров, Василий Дмитриевич (род. 1951) — российский доктор наук, профессор, глава города Сергиев Посад.
 Гончаров, Василий Леонидович (1896—1955) — советский математик, методист, член-корреспондент АПН РСФСР.
 Гончаров, Василий Макарович (1913—?) — советский гвардии подполковник.
 Гончаров, Василий Михайлович (1861—1915) — русский кинорежиссёр и сценарист.
 Гончаров, Василий Софронович (1894—1941) — советский генерал-майор.